Борисоглєбський район, Борисоглібський район () — назва адміністративно-територіальних утворень у Росії:

  — скасований у 2008 році район, нині Борисоглєбський міський округ у Воронезькій області.
 Борисоглєбський район — адміністративна одиниця і муніципальне утворення в Ярославській області.